La saison 2000 de Pervy Divizion est la neuvième édition de la deuxième division russe. Elle prend place du  au .

Vingt clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent à deux reprises, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les cinq derniers du classement sont relégués en troisième division tandis que les deux premiers sont directement promus en première division.

Le Sokol Saratov remporte la compétition et est promu en première division. Il est accompagné par son dauphin le Torpedo-ZIL Moscou.

À l'autre bout du classement, le Lokomotiv Saint-Pétersbourg termine dernier avec sept points en trente-huit matchs, ayant notamment subi une pénalité de six points en raison de transferts impayés. Le  abandonne quant à lui de la compétition durant la mi-saison et termine avant-dernier. Les autres relégables sont le Metallourg Lipetsk, le Jemtchoujina Sotchi et le Nosta Novotroïtsk.

Le meilleur buteur de la compétition est Andreï Fedkov du Sokol Saratov avec vingt-cinq buts inscrits. Il est suivi par Naïl Galimov du Lokomotiv Tchita qui en a inscrit dix-huit tandis que le troisième Konstantin Paramonov de l'Amkar Perm en comptabilise dix-sept.

Participants 
Un total de vingt équipes participent au championnat, quinze d'entre elles étant déjà présentes la saison précédente, auxquelles s'ajoutent deux relégués de première division, le Chinnik Iaroslavl et le Jemtchoujina Sotchi, ainsi que trois promus de troisième division, que sont le Lada Togliatti, le Nosta Novotroïtsk et le , qui remplacent les promus et relégués de l'édition précédente.

Parmi ces clubs, le Lokomotiv Tchita et le Sokol Saratov sont présents depuis le plus longtemps avec une participation ininterrompue en deuxième division depuis sa création en 1992, ils sont suivis du Gazovik Ijevsk, du Lokomotiv Saint-Pétersbourg et du Spartak Naltchik, présents depuis 1996.

Le Spartak-Tchoukotka Moscou abandonne la compétition à l'issue de la phase aller. La deuxième moitié de la saison se joue donc avec dix-neuf équipes.

Légende des couleurs

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème classique de points (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0). Pour départager les équipes à égalité de points, on utilise les critères suivants :
 Nombre de matchs gagnés
 Confrontations directes (points, matchs gagnés, différence de buts, buts marqués, buts marqués à l'extérieur)
 Différence de buts générale
 Buts marqués (général)
 Buts marqués à l'extérieur (général)

|}

Résultats 

|}

Meilleurs buteurs

Notes et références

Liens externes 
  Saison 2000 sur le site de la RSSSF.
  Saison 2000 sur FootballFacts.ru.
  Saison 2000 sur WildStat.ru.

2000
Russie
Football en Russie en 2000